The Kiss kan henvise til:

 The Kiss (film fra 1896) – amerikansk stumfilm fra 1896 af William Heise
 The Kiss (film fra 1914) – amerikansk stumfilm fra 1914 af Ulysses Davis
 The Kiss (film fra 1916) – amerikansk stumfilm fra 1916 af Dell Henderson
 The Kiss (film fra 2003) – film fra 2003 af Gorman Bechard